Эвлалия Барселонская — святая католической церкви.
 (495) Эвлалия — крупный астероид внешней части главного пояса, который был открыт 25 октября 1902 года.